Бомени́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Бомениль (Кальвадос) — в департаменте Кальвадос.
 Бомениль (Эр) — в департаменте Эр.
 Бомениль — замок во французской коммуне Бомениль, департамента Эр, региона Верхняя Нормандия.